Дмитрий Суслин:
 Суслин, Дмитрий Иванович (1900—1954) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.
 Суслин, Дмитрий Юрьевич (род. 1970) — российский детский писатель, фантаст.